Saffet ist ein türkischer überwiegend männlicher, aber auch weiblicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung Die Reinheit, Die Sauberkeit.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Saffet Akbaş (* 1968), türkischer Fußballspieler
 Saffet Akyüz (* 1970), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Saffet Arıkan (1888–1947), türkischer Politiker und Diplomat
 Saffet Bulut (* 1952), türkischer Architekt und Kommunalpolitiker
 Saffet Kaya (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Saffet Sancaklı (* 1966), türkischer Fußballspieler, Sportdirektor und Politiker
 Saffet Gurur Yazar (* 1987), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname